Giuseppe Bellini peut faire référence à :

 Giuseppe Bellini (1862-1932), avocat et homme politique italien.
 Giuseppe Bellini (né en 1957), entraîneur de football et ancien footballeur italien.